La temporada de 1952 del Campeonato del Mundo de Motociclismo fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Motociclismo.

La temporada consistió en nueve pruebas en cinco cilindradas: 500cc, 350cc, 250cc, 125cc y Sidecars. Comenzó el 18 de mayo con el Gran Premio de Suiza y finalizó el 5 de octubre con el Gran Premio de España.

Calendario y resultados

Resultados

500cc 

{|
|

350cc 

{|
|

250cc 

{|
|

125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Historia y palmarés del Mundial de Motociclismo

Deportes de motor en 1952
1952